Алексе́й Киселёв:
 Киселёв, Алексей Александрович (1911—1988) — советский учёный, инженер, специалист в области авиационного и ракетного металловедения.
 
 Киселёв, Алексей Борисович (род. 1956) — российский физик.
 Киселёв, Алексей Иванович (1938—2005) — советский боксёр, двукратный призёр Олимпийских игр.
 Киселёв, Алексей Семёнович (1879—1937) — советский государственный и партийный деятель.
 Киселёв, Алексей Сергеевич (род. 1992) — российский футболист.